Moorse ist der Familienname folgender Personen:

 George Moorse (1936–1999), US-amerikanischer Filmregisseur
 Ian Moorse (* 1959), deutscher Schauspieler und Musiker